Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2021 var den 36. udgave af det italienske etapeløb Settimana Internazionale di Coppi e Bartali. Cykelløbets seks etaper havde en samlet distance på godt 740 km, og blev kørt fra 23. marts hvor det startede i Gatteo, til 27. marts 2021 hvor løbet sluttede i Forlì. I forhold til løbet i 2020 var der indsat en ekstra etape der blev kørt i San Marino. Løbet var en del af Ciclismo Cup og UCI Europe Tour 2021.

Efter sejre på 2. og 4. etape blev danske Jonas Vingegaard fra  vinder af det samlede klassement, mens en anden dansker, Mikkel Frølich Honoré fra  blev samlet nummer to, 22 sekunder efter sin landsmand. s Nick Schultz tog den sidste plads på podiet. Honoré vandt løbets sidste etape, hvor Vingegaard blev nummer to. Dette var Honorés første sejr som fuldtidsprofessionel.

Etaperne

1a. etape

1b. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Samlede stilling

Bjergkonkurrencen

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021